Hiedler peut se référer à :

Patronyme 
 La Famille Hitler, auparavant la famille Hiedler ;
  (1898-1941), homme politique autrichien et officier SS ;
 Ida Hiedler (1867-1932), soprano autrichienne.

Voir aussi 
 

Patronyme autrichien